

Ріверв'ю — місто, штат Алабама
 Ріверв'ю — місто, штат Мічиган
 Ріверв'ю — місто, штат Вісконсин
 Ріверв'ю — селище в окрузі Сент-Луїс, штат Міссурі
 Ріверв'ю — переписна місцевість, штат Делавер
 Ріверв'ю — переписна місцевість, штат Флорида
 Ріверв'ю — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Ріверв'ю — переписна місцевість в окрузі Вайз, штат Вірджинія